Skrzydła – film z 1927 roku
 Skrzydła – serial telewizyjny
 Skrzydła – organ prasowy Wydziału Kulturalnego Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych, a następnie Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii
 Skrzydła – komiks autorstwa Bogusława Pawłowskiego
 Skrzydła – singel zespołu Zouzy

Zobacz też 
 skrzydło

Przypisy